Rob Walker est un nom pouvant désigner :

Rob Walker (1917-2002), journaliste et pilote automobile britannique
 (né en 1953), écrivain et poète australien
 (né en 1974/75), homme politique new-yorkais
 (né en 1968), journaliste et auteur américain
 (né en 1975), commentateur sportif et présentateur britannique
Rob Walker (né en 1979), créateur de contenu pour Channel Awesome

Voir aussi

Walker, Rob